Kasteel van Argenteuil, een voormalig koninklijk domein te Waterloo
Argenteuil (Manet), een schilderij van Édouard Manet
Plaats in Frankrijk
Arrondissement Argenteuil, arrondissement in het departement Val-d'Oise
Argenteuil (gemeente), Val-d'Oise
Argenteuil-sur-Armançon, departement Yonne
Les Églises-d'Argenteuil, departement Charente-Maritime
Plaats in België
Argenteuil, deel van de gemeente Waterloo (België)